BEN – MKOl kod Beninu
 BEN – IATA kod portu lotniczego Bengazi-Benina
 ben – ISO 639-2 i ISO 639-3 kod języka bengalskiego

Zobacz też 
 Ben

fi:Ben#Tunnettuja Benejä